B 27 oder B27 steht für:
 Bundesstraße 27 in Deutschland
 Höllental Straße (B 27) in Österreich
 „infektiöse Mononukleose“ (ICD-10-Code), infektiöse Krankheit

B27